Les élections communales vaudoises ont lieu les  et  afin de renouveler les membres des Conseils communaux et les membres des Municipalités du canton de Vaud.

Ces élections comprennent :
 Le renouvellement des 300 municipalités du canton.
 Le renouvellement des 67 conseils communaux élus au scrutin proportionnel.
 Le renouvellement des 90 conseils communaux élus au scrutin majoritaire.
 Le renouvellement des 143 conseils généraux.

Modes de scrutin

Conseils communaux

Municipalités

Résultats

Conseils communaux

District d'Aigle

District de Broye-Vully

District du Gros-de-Vaud

District du Jura-Nord vaudois

District de Lausanne

District de Lavaux-Oron

District de Morges

District de Nyon

District de l'Ouest lausannois

District de la Riviera-Pays-d'Enhaut

Municipalités de plus de  habitants

Lausanne

Yverdon-les-Bains

Montreux

Notes et références

Notes

Références 

Politique dans le canton de Vaud
2021 en Suisse
Vaud
Politique en mars 2021